September

Zene

Előadók

 September, holland együttes
 September, szlovén együttes
 September, svéd énekesnő

Dalok

 September, Earth, Wind & Fire-dal
 September, Daugthry-dal

Szeptember

 szeptember, az év kilencedik hónapja

Irodalom

 Szeptember, Sarkadi Imre színdarabja
 Szeptember, Rosamunde Pilcher regénye (2007)
 Szeptember, Fehér Bence regénye (2008)

Film

 Szeptember, amerikai filmdráma (1987), rend.: Woody Allen
 Szeptember, angol-amerikai-német filmdráma (1996), rend.: Colin Bucksey
 Szeptember, magyar kísérleti film (1999), rend.: Salamon András
 September a Rejtély c. filmsorozat szereplője.